Раритет  — річ, цінність якої визначається насамперед її винятковою рідкістю. Досить часто предмети раритету є антикваріатом; щоб стати антикваріатом, предмету, що є раритетом, треба мати значний вік — не менше 50 років (в Україні), хоча в кожній країні терміни визнання речі антикваріатом різні. Часто термін «раритет» вживають до музейних експонатів. Раритет становить цінність передусім для колекціонерів чи поціновувачів цієї речі. Часто раритетами стають речі, що були певний період загальнопоширеними і зовсім не були рідкістю.

Див. також 
 Ретро

Джерела

Посилання 
 
Антикваріат